

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 2 podstawowe
 Poniatówka – wieś w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Leśniowice
 Poniatówka – wieś w woj. łódzkim, w pow. tomaszowskim, w gminie Rzeczyca

Cieki wodne w Polsce 
 Poniatówka – struga, dopływ Chodelki
 Poniatówka – potok, dopływ Pełcznicy

Inne 
 V Liceum Ogólnokształcące im. księcia Józefa Poniatowskiego w Warszawie, potocznie zwane „Poniatówką”
 Plaża miejska nad Wisłą w Warszawie przy moście Poniatowskiego, potocznie nazywana „Poniatówką”

Zobacz też 
 Poniatów, Poniatowo, Poniatówek, Poniatówki